Зубаревка (среди работников транспорта замечено произношение Зубарёвка, и подтверждено местными жителями, хотя в автоинформаторе электропоездов произносится Зу́баревка) — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 17 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 3 км к востоку от Вязьмы, в 2 км южнее автодороги . В 1 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Зубаревка на линии Москва — Минск.

История 
Название села, как и у многих други населенных пунктом с таким окончанием, просходет от имени местных помещиков, котыми здесь были Зубаревы. В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)